Robert Sabolič (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior en 2005 au HK Jesenice. Il a remporté la Ligue Slovène en 2010 et 2011. L'équipe évolue parallèlement dans le championnat d'Autriche. Son trio d'attaque qu'il compose avec le centre Rok Tičar et Žiga Jeglič s'illustre lors de la campagne 2010-2011. Il signe alors au KHL Medveščak mais ne joue pas pour l'équipe croate puisqu'il est engagé au mois de juin par le Södertälje SK. L'équipe pensionnaire de l'Allsvenskan a recruté préalablement Jeglič.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK Jesenice mladi || Ligue slovène Jr. || 10|| 0|| 0|| 0|| 0||1 ||0 || 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || Interliga B ||5|| 1||0|| 1|| 0||4|| 1|| 0||1|| 2
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 15|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice mladi ||Ligue slovène Jr. || 18|| 7|| 10|| 17|| 55|| 5|| 3|| 1|| 4||6
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice mladi || Državno Prvenstvo || 19|| 3|| 4|| 7|| 29|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice mladi || Državno Prvenstvo || 35|| 25|| 22|| 47|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice ||EBEL || 53|| 8|| 11|| 19|| 96|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || || || || || || 10|| 3|| 1|| 4|| 37
|-
| 2010-2011 ||HK Jesenice || EBEL || 54|| 33|| 26|| 59|| 64|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4|| 4|| 6|| 10|| 2|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 ||Södertälje SK || Allsvenskan || 49|| 6|| 11|| 17|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK SKP Poprad || Extraliga slovaque || 33|| 6|| 13|| 19|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || ERC Ingolstadt || DEL || 11|| 7|| 4|| 11|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || ERC Ingolstadt || DEL || 48|| 11|| 13|| 24|| 14|| 19|| 9|| 5|| 14|| 38
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 51|| 14|| 15|| 29|| 54|| 10|| 4|| 1|| 5|| 12
|-
| 2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 46|| 23|| 11|| 34|| 46|| 17|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL ||58 || 19 || 25 || 44 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 44|| 10|| 15|| 25|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 8|| 0|| 4|| 4|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 58|| 16|| 11|| 27|| 29|| 7|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2019-2020 || HC Ambri-Piotta || LNA || 27|| 5|| 8|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || IK Oskarshamn || SHL || 18|| 1|| 6|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022||  Krefeld Pinguine || DEL ||  ||

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques

En club

Statistiques internationales

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en septembre 1988
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Södertälje SK
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du HK Poprad
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Krefeld Pinguine